Maalbeek (Vlaams-Brabant), een rivier in de Belgische provincie Vlaams-Brabant, zijarm van de Zenne
Maalbeekvallei, een vallei en natuurgebied in de Vlaamse gemeente Grimbergen
Maalbeek (Brussel), een rivier in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijarm van de Zenne
Maalbeek (metrostation), een metrostation in Brussel
Maalbeekdalhof, een park in Brussel
Maalbeek (Molenbeek), een beek in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek, zijarm van de Zenne
Kleine Maalbeek, een zijrivier van de Woluwe in de Belgische provincie Vlaams-Brabant
Maalbeek (Belfeld), een riviertje bij het Limburgse Belfeld (Nederland)